

Бартники — село в Барановицькому районі Берестейської області

Бартники — село в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Бартники — село в гміні Бродниця Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бартники — село в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Бартники — село в гміні Пшасниш Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Бартники — село в гміні Ліпськ Августівського повіту Підляського воєводства
 Бартники — село в гміні Ківіти Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства